Partia Lewicy – francuska partia polityczna
 Partia Lewicy – szwedzka partia polityczna